F 801 is een naamsein in gebruik of gebruikt bij de Nederlandse marine. De volgende schepen hebben gevaren met dit naamsein:
 Hr. Ms. Marnix, de voormalige HMS Garland een torpedobootjager van de G-klasse.
 Hr. Ms. Tromp (1975), een Nederlands fregat van de Trompklasse.